Дэвис, Мартин (): Дэвис, Мартин (1928—2023) — американский математик.
 Дэвис, Мартин (; род. 1965) — британский писатель.
  (род. 1958) — американский теннисист.